La forza traente (indicata con f) che agisce su uno ione nel caso della membrana cellulare definisce la sua tendenza a entrare o uscire da essa, indipendentemente dalla permeabilità della membrana verso lo ione stesso.

Essa dipende dalla valenza dello ione (z),dal potenziale di membrana (Vm) e dal potenziale elettrochimico (Ei) dello ione stesso. In particolare, f è direttamente proporzionale a z(Vm-Ei).
      
Si ha che: 
 se il valore di f risulta >0 il flusso è in uscita,
 se il valore di f risulta <0 il flusso è in entrata

È inoltre possibile, conoscendo forza traente e permeabilità (P) di uno ione, calcolarne il flusso (F):

 F=f*P

Membrane